Сантијаго Искуинтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Искуинтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Искуинтепек (Сантијаго Искуинтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику